Campeonato Uruguayo de Fútbol 2001 puede referirse a:

 el campeonato 2001 de la Primera División;
 el campeonato 2001 de la Segunda División;
 el campeonato 2001 de la Liga Metropolitana Amateur.